Донгуз — топоним.

 Донгуз — река, приток Урала.
 Донгуз — река, приток Калмантая.
 Донгуз — военный полигон МО РФ.
 Донгуз — село в Балтайском районе Саратовской области.

См. также 
 
 Донгузская — железнодорожная станция в посёлке Первомайский Оренбургской области.